Holly Hobbie ist der Name 

 einer US-amerikanischen Autorin und Illustratorin, siehe Holly Hobbie (Autorin)
 einer nach der obenstehenden Autorin benannten Stoffpuppe, siehe Holly Hobbie (Kunstfigur)

 einer auf der Kunstfigur basierenden Serie auf Hulu, siehe Holly Hobbie (Serie)